Elsa (Teksas)
 European Law Students’ Association (ELSA)
 Elza (imię)
 (182) Elsa
 Elsa (album) – album Elsy Lunghini
 Elsa – główna bohaterka filmu animowanego pt. Kraina lodu
 Elsa – główna bohaterka filmu animowanego pt. Kraina lodu, kontynuacja jej losów w serialu „Dawno, dawno temu”.

Zobacz też